Balena pode referir-se a:

 Alfredo Balena - farmacêutico, médico e humanista ítalo-brasileiro.
Avenida Alfredo Balena - avenida de Belo Horizonte.

Desambiguação